La  du Tour d'Espagne 1998 a eu lieu le  entre Burgoset León. Elle a été remportée par Marcel Wüst.

Récit 
Marcel Wüst remporte au sprint sa deuxième victoire d'étape ; le classement général ne subit aucun changement notable.

Classement de l'étape

Classement général

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tour d'Espagne 1998

Liens externes 
  Le Tour d'Espagne 1998 sur le site officiel du Tour d'Espagne
  L'étape sur autobus.cyclingnews.com
  

17
1998-17
1998, 17